Denumirea de Stambolovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Stambolovo, un sat în comuna Stambolovo, regiunea Haskovo;
 Stambolovo, un sat în comuna Slivo Pole, regiunea Ruse;
 Stambolovo, un sat în comuna Ihtiman, regiunea Sofia;
 Stambolovo, un sat în comuna Pavlikeni, regiunea Veliko Tărnovo.